Niemcy:
 Karl-Marx-Straße – stacja metra w Berlinie
 Karl-Marx-Straße – ulica w Berlinie
 Karl-Marx-Straße – ulica w Brunszwiku
 Karl-Marx-Straße – ulica we Frankfurcie nad Odrą, przy której znajduje się pomnik Karola Marksa
 Karl-Marx-Straße – ulica w Poczdamie
 Karl-Marx-Straße – ulica w Stralsundzie
 Karl-Marx-Straße – ulica w Trewirze

Zobacz też:
 Karl-Marx-Allee